Europäische Literatur steht für:

 Europäische Literatur oder Westliche Literatur, d. h. die Literaturtraditionen Europas und ihre vielfältigen Strömungen von der Antike bis zur Gegenwart
 zeitweiliger Titel der Zeitschrift Das literarische Echo